Fürstenkongresse oder Fürstentage fanden bis ins 19. Jahrhundert an verschiedenen Orten statt. Zu nennen sind u. a.:

 Pirnaer Fürstentag (1351)
 Perleberger Fürstentag (1399)
 Wiener Fürstentag (1515)
 Schlesischer Fürstentag (15.–18. Jahrhundert)
 Erfurter Fürstenkongress (1808)
 Troppauer Fürstenkongress (1820)
 Fürstenkongress in Baden-Baden (1860)
 Frankfurter Fürstentag (1863)
 Würzburger Fürstentage (1897)